Geografia: La ciutat fenícia de Tir.
 Esport: L'esport del tir amb arc.
 Esport: L'esport del tir olímpic.